2379 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 2379 км — закрытый остановочный пункт, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 791580.
 2379 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 826949.